

Cinema e televisione 
 La rosa bianca – sceneggiato televisivo RAI del 1971, diretto da Alberto Negrin
 La rosa bianca – film del 1988 diretto da Francesca Leonardi
 La Rosa Bianca - Sophie Scholl (Sophie Scholl – Die letzten Tage) – film del 2005 diretto da Marc Rothemund

Letteratura 
 La rosa bianca – romanzo del 1929 di B. Traven

Altro 
 Rosa Bianca – soprannome della Rosa per l'Italia, movimento politico italiano nato nel 2008
La rosa bianca – brano musicale di Sergio Endrigo
 Rosa Bianca (Die Weiße Rose) – movimento di resistenza tedesco antinazista durante la seconda guerra mondiale
 Rosa Bianca di York – simbolo della Casa di York, una delle fazioni nella guerra delle due rose
 Ordine della Rosa bianca – onorificenza finlandese

Pagine correlate 
Die weiße Rose